Préconisation dans la religion catholique : acte solennel par lequel le pape donne l'institution canonique à un évêque nommé par l'autorité civile.
 Préconisation dans le cadre de recherche-action : synonyme aux termes de recommandation, proposition de solution ou piste à suivre, et ce, à la suite d'une étude de terrain et d'une analyse normalement stratégique et systémique.

Voir aussi 
 Système de recommandation